Чалая (Антонова, урожденная Фурсова) Зинаида Акимовна (15 января 1899 года, Ялта — 18 мая 1971 года, Москва) — советский литературный деятель: поэтесса, драматург, театровед.

В 1917 году вступила в большевистскую партию, участница гражданской войны, была знакома с Л.Мокиевской-Зубок, о чём оставила мемуары.

После войны была на литературной работе, член Союза писателей СССР. Наиболее известна её книга о герое-летчике А.Серове, вышедшая в серии ЖЗЛ.

Дочь — театровед Наталья Анатольевна Крымова.

Сочинения 
 Серебряный ялик (стихи). Госиздат, Ростовское н/Д. отделение, 1922 — 76 с.
 Проблемы театра в эстетике Дидро (1936).
 Волонтер: пьеса в одном действии. Крестьянская газета, 1938. 15 стр.
 Оборонная драматургия (опыт исследования нашей творческой работы в свете задач современности). М-Л, 1938 // сб. Бумажные войны, 2016.
 Анатолий Серов (ЖЗЛ), 1939, 1955.

Примечания 

Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР
Русские писатели XX века
Русские драматурги